George Hay kan syfta på bland andra:

* George Hay, 7:e earl av Erroll (död 1573), skotsk peer
 George Hay, 1:e earl av Kinnoull (1572–1634), skotsk peer
 George Hay, 2:e earl av Kinnoull (död 1644), skotsk peer
 George Hay, 3:e earl av Kinnoull (död 1650), skotsk peer
 George Hay, 5:e earl av Kinnoull (död 1687), skotsk peer
 George Hay, 8:e earl av Kinnoull (1689–1758), skotsk peer
 George Hay, 7:e markis av Tweeddale (1753–1804), skotsk peer
 George Hay, 12:e earl av Kinnoull (1827–1897), skotsk peer
 George Hay, 14:e earl av Kinnoull (1902–1938), skotsk peer
 George Hay, 8:e markis av Tweeddale (1787–1876), brittisk fältmarskalk
 George Hay, earl av Gifford (1822–1862), brittisk politiker
 George Hay (1851–1913), engelsk kricketspelare
 George Hay (1898–1975), kanadensisk ishockeyspelare
 George Campbell Hay (1915–1984), skotsk poet